Miejscowości w Polsce:
 Grudynia Mała
 Grudynia Wielka